Érezée (Waals: Erezêye) is een plaats en gemeente in de provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 3000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Biron, Blier, Clerheid, Fisenne en Wy.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Tramway Touristique de l'Aisne 
Het dorp is het vertrekpunt van een toeristische buurtspoorlijn, de TTA (Tramway Touristique de l'Aisne). De motortrams rijden op een gerestaureerd stuk van oorspronkelijke buurtspoorlijn Melreux - Erezée - Dochamps - Manhay - Comblain-la-Tour. De trams rijden van Erezée tot Lamorménil.

Bezienswaardigheden 
In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
 Sint-Laurentiuskerk in Érezée
 Sint-Remigiuskapel in Fisenne
 kasteelhoeve Fisenne in Fisenne

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

 (*) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.

Foto

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Erezée

Externe link 
 Website van de gemeente
 TTA

Erezee